Pierreville kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Pierreville, Manche, 
 Pierreville, Meurthe-et-Moselle,

Kanada 

 Pierreville (kommun), Québec, Centre-du-Québec, 
 Pierreville (ort i Kanada, Québec, Mauricie), 

Robotskapade Kanadaförgreningar